MRCP bedeutet:

 Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie aus dem Bereich Gesundheit
 Media Resource Control Protocol aus dem Bereich der Informatik / Webtechnologien

MRCP